Сент-Луис 2015 (Sinquefield Cup) — шахматный турнир, которой проходил с 22 августа по 3 сентября.

 Категория: XXII (средний рейтинг: 2795)
 Контроль: 120 минут на 40 ходов, потом 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый сделанный ход начиная с 41 хода.

Расписание 
 22—27 августа
 28 августа — выходной день
 29 августа — 3 сентября

Участники 

¹) рейтинги даны на август 2015 года

Движение по турам

Таблица

Ссылки 
 Официальная страница турнира
 Информация о турнире на сайте theweekinchess.com

Сент-Луис (шахматный турнир)
2015 год в шахматах
Август 2015 года
Сентябрь 2015 года
Спорт в США в 2015 году